Западно-барклийские языки (Барклийские языки) — ветвь семьи миндийских языков, распространённых на севере Австралии. В группу входит три языка: тьингулу, нганка и вампая.

Классификация 

Австралийские языки